Lauenburg/Elbe, een stad in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Kreis Hertogdom Lauenburg, een district in Sleeswijk-Holstein
Lauenburg (land) of Saksen-Lauenburg, een historisch hertogdom
Lębork (Duits: Lauenburg), een stad in het Poolse woiwodschap Pommeren